Asteriscium vidali är en flockblommig växtart som beskrevs av Rodolfo Amando Philippi. Asteriscium vidali ingår i släktet Asteriscium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
vidali